Psammastra är ett släkte av svampdjur. Psammastra ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Psammastra